Сысолятин — фамилия.

Известные носители:
 Сысолятин, Александр Матвеевич (1926—1981) — эпектрослесарь, уральский «левша».
 Сысолятин, Василий Андреевич (1925—1969) — Герой Советского Союза.
 Сысолятин, Геннадий Филимонович (1922—2003) — советский и российский поэт, прозаик, журналист, переводчик и литературный критик, член союза писателей РФ, заслуженный деятель искусств Хакасии.
 Сысолятин, Георгий Андреевич (1936—2010) — заслуженный художник России.
 Сысолятин, Евгений Дмитриевич (род. 1937) — российский учёный, профессор кафедры общественных наук Томского госуниверситета
 Сысолятин, Иван Матвеевич (1923—2006) — Герой Советского Союза.
 Сысолятин, Сергей Викторович (род. 1960) — российский химик, член-корреспондент РАН (2019).

Примечания